Césarie est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Césarie est un prénom féminin d'origine romaine. Il provient du prénom latin Caesaria qui est le féminin de César et Césaire. Les Césarie sont fêtées le 12 janvier, en mémoire de sainte Césarie d'Arles.

Césarie peut être aussi un patronyme.

Variantes linguistiques 
 Français : Césarie
 Latin : Caesaria
 Portugais : Cesária

Saintes chrétiennes 
 Césarie d'Arles (° vers 475 - †  vers 540), ou Césarine, sœur de l'évêque métropolitain d'Arles Césaire, cloîtrée dès sa jeunesse dans un monastère de Marseille ; fêtée le 12 janvier.
 Césarie d'Otrante (), vierge devenue ermite près d'Otrante dans les Pouilles pour sauver sa pureté ; fêtée le 15 mai.

Personnalités portant ce prénom 
 Cesária Évora : (1941-2011), chanteuse capverdienne, surnommée « la diva aux pieds nus », à cause de son habitude à se produire sans chaussures.

Sources et références 

Cesarie